Guanabara puede referirse a:

  Estado de la Guanabara.
  Taça Guanabara.
  Bahía de Guanabara.
  Palacio Guanabara.